John Bright peut faire référence à :
 John Bright (1908-1989), un scénariste américain,
 John Bright (1811-1899), un homme politique britannique,
 John Bright, un costumier pour le cinéma américain,
 John Bright, un exégète biblique américain